Geoffrey Miller peut désigner :
 Geoffrey D. Miller (1949-), un général américain ;
 Geoffrey Miller (1965-), un psychologue, auteur de The Mating Mind.